El término creacionismo tiene tres significados diferentes:
El creacionismo: conjunto de creencias, inspirada en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino.
En Teología el creacionismo es la doctrina según la cual el universo entero es el producto de un acto sobrenatural por parte de Dios, no una emanación. También se entiende la doctrina que sostiene que alma humana individual es creada por Dios, no previamente existente ni generada por el mismo acto natural que da origen al cuerpo, en oposición al (traducianismo).
En la historia de la literatura, el creacionismo es un movimiento del primer tercio del , sobresaliente sobre todo en la poesía, con representantes como Vicente Huidobro y Gerardo Diego.